Василий Романович
 Василько Романович (1203—1269) — князь белзский, берестейский, перемильский, пересопницкий, луцкий, волынский.
 Василий Романович (Олег Брянский, в иночестве Василий;   ) — князь брянский.
 Василий Романович (XIV век) — князь брянский, см. Василий Иванович (князь брянский).
 Василий Романович (XIV век) — князь сугорский.
 Василий Романович (1-я половина XV века) — князь новосильский.